Cseh peut désigner :

 Andreo Cseh, un prêtre catholique roumain, à l'origine de la méthode Cseh, une méthode d'enseignement directe de l'espéranto ;
 Katalin Cseh, une femme politique hongroise ;
 László Cseh, un nageur d'origine hongroise ;
 László Cseh, un footballeur international hongrois.